Grand Prix IMŚ na żużlu to coroczny cykl turniejów rozgrywany od 1995 roku, prowadzony przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM). Turnieje te wyłaniają indywidualnego mistrza świata. Cykl ten zastąpił rozgrywane wcześniej finały jednodniowe. W sezonie 2005 15 żużlowców zmaga się o tytuł Mistrza Świata podczas 9 rund.

Zasady 
Od tego roku zmieniono zasady rozgrywania zawodów Grand Prix. Zmieniono tabelę biegową na dwudziestobiegówkę. W każdej rundzie startuje 15 stałych zawodników i jeden z tzw. „dziką kartą” (zawodnik z kraju organizatora) oraz dwóch tzw. „rezerwy toru”. Po zasadniczej części (po 20 biegach), ośmiu najlepszych przystępuje do biegów półfinałowych, a następnie do finału. Uczestnicy finału do klasyfikacji generalnej otrzymują kolejno 25, 20, 18 i 16; pozostali zawodnicy otrzymują tyle punktów, ile zgromadzili w swoich wcześniejszych startach.

Zawodnicy 
Zawodnicy z numerami 1-15 w sezonie 2005 wystartują we wszystkich turniejach. Pierwsza ósemka to kolejno najlepsi żużlowcy z poprzedniego sezonu. Numery 9-13 otrzymała tzw. „stałe dzikie karty”, które przyznaje BSI (angielska firma mająca prawa do organizacji Grand Prix) na podstawie wyników żużlowców z poprzedniego roku. Numery 14 i 15 otrzymali dwaj zawodnicy, którzy wygrali eliminacje. Żużlowcy z numerami 19-24 to rezerwowi, którzy otrzymają nominację np. w przypadku kontuzji któregoś z podstawowych zawodników.

Terminarz i wyniki 
Sezon 2005 składa się z 9 rund, które odbędą się w 7 krajach (po dwie rundy w Szwecji i Polsce).

Klasyfikacja końcowa